L’affaire Halimi peut désigner :
 l’affaire du gang des barbares (ou « affaire Ilan Halimi ») ;
 l’affaire Sarah Halimi.